El Fotbal Club Bălți es un club de fútbol moldavo de la ciudad de Bălți, fundado en 1984. El equipo disputa sus partidos como local en el Stadionul Orășenesc y juega en la Divizia Națională.

Palmarés 
Divizia A: 1
 2020-21 

Copa de Moldavia: 1
 2015-16

Participación en competiciones de la UEFA

Jugadores

Plantilla 2017/18 

| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Porteros

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Defensas

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Centrocampistas

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Delanteros

Enlaces externos 
 Sitio oficial 
 Olimpia en UEFA.com
 Perfil en www.divizianationala.com 

Equipos de fútbol de Moldavia
Equipos de fútbol fundados en 1984
Unión Soviética en 1984